Le sigle DFCI peut faire référence à :
 Défense de la forêt contre les incendies, le dispositif national français contre les feux de forêt ;
 coordonnées DFCI, des coordonnées cartographiques basées sur un carroyage spécifique utilisé pour repérer les départs de feux de forêts, en France.
 détecteur de fumée à chambre d'ionisation, un type de détecteur de fumée.